«Театральный мир» () — американская театральная награда, ежегодно вручаемая актёрам и актрисам за выдающийся дебют на Бродвейской или Офф-Бродвейской сцене. Впервые была присуждена по итогам театрального сезона 1945—1946 годов.

История 
Первыми обладателями награды были Бетти Комден, Джуди Холлидей и Джон Райт. Победители выбираются комиссией из нью-йоркских театральных критиков. На май 2015 года жюри премии составляли Рома Торре (NY1), Дэвид Коут (Time Out New York), Джо Дземианович (Daily News), Питер Филичиа (The Newark Star-Ledger), Гарри Хаун (Playbill), Мэтью Мюррей (TalkinBroadway.com) и Фрэнк Шек (New York Post).

Основатель награды и редактор библии американских театралов Theatre World Джон Элвин Уиллис скончался в 2010 году.

Обладатели премии

См. также 
 «Тони»
 «Драма Деск»
 «Оби»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Награды по алфавиту
Театральные премии США
Награды, появившиеся в 1946 году